Responsable de comunidad es una expresión amplia que puede referirse a:

 Responsable de comunidad de internet u Online community manager.
 Responsable de una comunidad de propietarios, p.e. el presidente, vicepresidente o vocal de una comunidad de vecinos.